Asberg heißen folgende geographische Objekte:
 Asberg (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Asberg (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Asberg (Moers), Ortsteil der Stadt Moers, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Asberg (Gemeinde Lichtenberg), Ortschaft von Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Asberg (Böhmerwald) (804 m), bei Bad Leonfelden im Mühlviertel, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Asberg (Westerwald) (430,2 m), nahe Unkel im Westerwald, Landkreis Neuwied, Nordrhein-Westfalen
 Asberg (Lorich) (369,5 m), bei Lorich (Newel) im Butzweiler Gutland, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Asberg (Salmrohr) (354,8 m), nahe Salmrohr (Salmtal) in der Moseleifel/Südeifel, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Baulichkeiten:
 Asciburgium, römisches Kastell am Niederrhein bei Moers, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Åsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Margit Åsberg-Albrechtsson (1918–1994), schwedische Skilangläuferin